El Torneig d'Ostrava 2020, també anomenat J&T Banka Ostrava Open 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als Premiers Tournaments del circuit WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'octubre de 2020 a l'Ostravar Aréna d'Ostrava, República Txeca. El torneig es va crear com a conseqüència de la suspensió de diversos torneigs a final de la temporada a causa de la pandèmia per coronavirus.

La tennista bielorussa Arina Sabalenka va guanyar el segon títol de la temporada i va fer doblet imposant-se també en la final de dobles. En la final individual va derrota la seva compatriota Viktória Azàrenka, que va significar la primera final del circuit WTA disputada entre dues tennistes bielorusses.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 
 

WTA Tour 2020
Competicions tennístiques a la República Txeca
Ostrava